Mit Armee der Vereinigten Staaten kann eine der folgenden Organisationen bezeichnet werden:
 United States Army, älteste Organisationsform und Name des derzeitigen Berufsheeres der Vereinigten Staaten
 National Army bezeichnete das amerikanische Wehrpflichtigenheer im Ersten Weltkrieg
 Army of the United States, bezeichnete das amerikanische Wehrpflichtigenheer während des Zweiten Weltkriegs, des Koreakrieges und des Vietnamkrieges
 Regular Army war die Bezeichnung für denjenigen Teil des Heeres der USA, der aus Berufssoldaten bestand
 United States Volunteers war im 19. Jahrhundert die Bezeichnung für das Freiwilligenheer in Kriegszeiten
 United States Armed Forces das derzeitige US-Militär

Siehe auch:
 United States Army im Sezessionskrieg